Huba steht für:
 Huba, ein ungarischer Stammesführer aus dem 9. Jahrhundert
 Huba (Name), ein sehr alter ungarischer Name
 Huba Control, eine Firma mit Sitz in Würenlos, Schweiz.

Huba ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Huba (* 1986), slowakischer Eishockeyspieler

HU-BA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des ungarischen Komitats

HUBA